Val Taleggio, een dal in de Noord-Italiaanse provincie Bergamo
Taleggio (gemeente), een gemeente in het dal
Taleggio (kaas), een kaassoort uit bovengenoemd dal